

Paulinier est un patronyme porté par  

Justin Paulinier (1815-1881), prélat français.
Marie Jean Auguste Paulinier (1861-1927), général français.
 Pierre Paulinier de Fontenilles (1775-1841), député français.

Homonymie de patronyme